Yatsugatake – gruppo vulcanico al confine tra le prefetture di Nagano e Yamanashi, in Giappone
 4033 Yatsugatake – asteroide della fascia principale